De Jacarea zijn een clade van kaaimannen binnen de onderfamilie Caimaninae. Jacarea werd voor het eerst benoemd in 1988 door Norell om de bestaande soorten binnen de geslachten Caiman en Melanosuchus op te nemen, terwijl het dwergkaaimangeslacht Paleosuchus werd uitgesloten. In 1999 definieerde Brochu formeel Jacarea als de laatste gemeenschappelijke voorouder van Caiman latirostris (breedsnuitkaaiman), Caiman crocodilus (brilkaaiman), Caiman yacare (Yacare-kaaiman), Melanosuchus niger (zwarte kaaiman) en al zijn nakomelingen. Moleculair DNA fylogenetische studies herstellen Paleosuchus als buiten Jacarea, hoewel morfologische studies inconsistent zijn.

Het onderstaande cladogram toont de resultaten van de strikte consensus fylogenetische analyse van de 2020 Cicade et al. studie:

Uitgestorven reptielen